Juarez Távora peut désigner :

Toponyme 
 Juarez Távora, municipalité brésilienne située dans l'État de la Paraïba

Patronyme 
 Juarez do Nascimento Fernandes Távora, dit Juarez Távora (1898-1975), militaire et homme politique brésilien